Gijs Scholten van Aschat (1959- ) : acteur et écrivain néerlandais
 Reinout Scholten van Aschat (1989- ) : acteur néerlandais